troop (stijlfiguur), een stijlfiguur
troop (muziek), een muziekterm
troop (wiskunde), een wiskundig vlak